911 steht für:
 das Jahr 911
 (0)911, die (inter-)nationale Telefonvorwahl für den Raum Nürnberg
 911 – Deine Talkshow bei Energy, ehemalige Sendung auf Radio Energy
 Porsche 911, deutscher Sportwagen

9-1-1 steht für:
 nine-one-one, die nordamerikanische und philippinische Notrufnummer, siehe Notruf
 9-1-1 (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie

9/11 steht für:
 9/11, nine-eleven, siehe Terroranschläge am 11. September 2001
 IX/11, das NS-Geheimarchiv des Ministeriums für Staatssicherheit
 Fahrenheit 9/11, US-amerikanischer Dokumentarfilm

Siehe auch:

 911 v. Chr.
 911er